Zickler ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Zickler (1936–2019), deutscher Physiker
 Alexander Zickler (* 1974), deutscher Fußballspieler
 Artur Zickler (1897–1987), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Friedrich Samuel Zickler (1721–1779), deutscher evangelischer Theologe
 Hans-Jürgen Zickler (* 1954), deutscher Politiker (AfD)
 Heinz Zickler (* 1920), deutscher Musiker und Komponist
 Karl Zickler (1860–1933), deutschböhmischer Elektrotechniker
 Mischa Zickler (* 1966), österreichischer Autor und Fernsehproduzent
 Tom Zickler (Thomas Zickler; 1964–2019), deutscher Filmproduzent
 Wolf Zickler (1904–1978), Oberingenieur bei der Vereinigung deutscher Lokomotivfabriken in Kassel